Перибея, Перибоя () — в древнегреческой мифологии:
 Перибея (дочь Алкафоя) — жена Теламона.
 Перибея (дочь Гиппоноя) — жена Энея.
 Перибея (жена Полиба)
 Перибея (океанида) — дочь Океана и Тефиды, мать Авры.
 Перибея (дочь Эвримедона) — младшая дочь гиганта Эвримедона, родила от Посейдона Навсифоя, который стал основателем царского рода феаков.
 Перибея (нимфа) — нимфа, жена Икария, мать Пенелопы.
  — дочь , супруга речного бога Аксия, мать  и бабушка Астеропея.

Героини древнегреческих мифов